Les Scansoriopterygidae (scansorioptérygidés en français) forment une famille éteinte limitée de tout petits dinosaures à plumes, des théropode paraviens dont la position phylogénétique est encore discutée. Ils ont vécu en Chine durant le Jurassique moyen à supérieur.

Il s'agit selon U. Lefèvre et ses collègues (2017) d'une famille considérée comme la plus basale du clade des paraviens, tandis qu'A. Cau et ses collègues (également en 2017) la placent parmi les Avialae.

Découvertes 

Peu de spécimens ont à ce jour été retrouvés. Avant 2008, il s'agissait pour l'essentiel, de jeunes individus, ce qui pouvait remettre en cause la taxonomie du groupe.

Désormais les genres Epidexipteryx (2008), et Yi (2015), et amboptérix  sont connus par un spécimen fossile adulte.

Description 
Les Scansoriopterygidae étaient des dinosaures de très petite taille, dont on a pu mettre en évidence les mœurs arboricoles. Ils sont caractérisés par le troisième doigt particulièrement allongé.

Paléobiologie 
Les descriptions dEpidexipteryx et de Yi ont montré qu'en plus d'être arboricoles, ces genres avaient probablement la possibilité de planer.

Phylogénie interne des Scansoriopterygidae 
La position phylogénétique des Scansoriopterygidae au sein du clade des Paraves n'est pas encore stabilisée.

Une analyse phylogénétique complète, réalisée en 2017 par Ulysse Lefèvre et ses collègues, considère les Scansoriopterygidae comme les Paraves les plus basaux.

La même année, après la création de la famille des Anchiornithidae par Christian Foth et Oliver Rauhut, Andrea Cau est ses collègues proposent un cladogramme très différent où les Scansoriopterygidae sont en position beaucoup plus en aval, au sein des Avialae :

Cladogramme d'A. Cau , 2017 :

Cladogramme d'U. Lefèvre , 2017 :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Dinosaures à plumes
 Paraves

Paravien préhistorique (nom scientifique)
Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2002